О́шац ( , , ист. ) — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Лейпциг. Входит в состав района Северная Саксония.

Население составляет 15266 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,31 км². Официальный код — 14 3 89 240.

Фотографии

Ссылки 
 Официальный сайт
 ГСВГ/ЗГВ Страница школы 109 и гарнизонов Нижнего и Верхнего Ошаца (Ошац/Oschatz/Ошатц) 1947—1991 

Города Саксонии